Стефановски може да се отнася за:
 Ацо Стефановски (1922 – 1985), северномакедонски актьор
 Благоя Стефановски (1953 – 2020), северномакедонски актьор
 Влатко Стефановски (р. 1957), северномакедонски музикант
 Горан Стефановски (1952 – 2018), северномакедонски писател
 Димче Стефановски (1921 – 1978), северномакедонски актьор
 Илко Стефановски (р. 1952), северномакедонски актьор
 Методия Стефановски (р. 1926), северномакедонски генерал
 Милован Стефановски (р. 1952), северномакедонски писател
 Мирко Стефановски (1921 – 1981), северномакедонски актьор